

Musica 
Listen Up! The Official 2010 FIFA World Cup Album, l'album musicale ufficiale della FIFA per il Campionato mondiale di calcio Sudafrica 2010
Listen Up, brano musicale degli Oasis
Listen Up, brano musicale dei Falling in Reverse
Listen Up, brano musicale di Claudio Suriano
Listen Up!, album di Haley Reinhart del 2012

Televisione 
Listen Up!, serie televisiva statunitense trasmessa tra il 2004 e il 2005 negli Stati Uniti